Isla del Rey kan syfta på följande platser:

Chile 

 Isla del Rey (ö i Chile), Región de Los Ríos,

Spanien 

 Isla del Rey (ö i Spanien), 

Robotskapade Chileförgreningar
Robotskapade Spanienförgreningar